Contele de Monte Cristo  se poate referi la:

Literatură
 1844 Contele de Monte Cristo – roman de Alexandre Dumas (fiul)

Cinema
 1908 The Count of Monte Cristo – film în regia lui Francis Boggs și Thomas Persons 
 1908 Contele de Monte Cristo – film în regia lui Luigi Maggi 
 1929 Contele de Monte Cristo (Monte-Cristo) – film în regia lui Henri Fescourt
 1934 Contele de Monte Cristo (The Count of Monte Cristo) – regia Rowland V. Lee cu Robert Donat
 1943 Contele de Monte Cristo (Le Comte de Monte Cristo) – regia Robert Vernay cu Pierre Richard-Willm
 1946 Il ritorno di Montecristo (The Return of Monte Cristo) – regia Henry Levin cu Louis Hayward
 1954 Contele de Monte Cristo (Le comte de Monte-Cristo) – film în regia lui Robert Vernay cu Jean Marais și Lia Amanda
 1961 Contele de Monte Cristo (Le Comte de Monte Cristo) – regia Claude Autant-Lara (1961) cu Louis Jourdan și Yvonne Furneaux
 1968 Sub semnul lui Monte Cristo (Montecristo 70) – regia André Hunebelle cu Paul Barge și Claude Jade
 2002 Montecristo (Montecristo) – regia Kevin Reynolds, cu Guy Pearce și Jim Caviezel

Televiziune
 1966 Il conte di Montecristo – miniserie TV, regia Edmo Fenoglio (1966) cu Andrea Giordana
 1975 Contele de Monte Cristo – film TV, regia David Greene cu Richard Chamberlain
 1998 Contele de Monte Cristo (Le comte de Monte Cristo) – miniserie TV, regia Josée Dayan cu Gérard Depardieu și Ornella Muti